Tao Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuhuan Dao, ö, Zhejiang,

Thailand 

 Ko Tao, ö, Surat Thani, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Thailandförgreningar